Howard Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Howard Lake, Ontario, sjö, 
 Howard Lake, British Columbia, sjö,

USA 

 Howard Lake, Minnesota, ort, Wright County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar